est l'appellation en anglais de « Néfertiti » :

Néfertiti, grande épouse royale d'Akhenaton, elle a vécu aux environs de 1370 à 1333/34

Astéroïdes 
 (1068) Néfertiti
 (3199) Néfertiti

Cinéma 
 Néfertiti, reine du Nil (), péplum italien de  sorti en 1961 ;
 Néfertiti, la fille du soleil (), film de Guy Gilles sorti en 1994.

Musique 
 Néfertiti, chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par France Gall et sortie en  ;
 , album d'Andrew Hill sorti le  ;
 , album de Miles Davis sorti le .

Homonymie de titre